Der Begriff Serbski steht für:

 das Serbski-Wissenschaftszentrum für Sozial- und Gerichtspsychiatrie in Moskau
 das Sorbische Institut (Serbski institut) in Bautzen
 den Familiennamen des russischen Geisteswissenschaftlers Wladimir Petrowitsch Serbski (1858–1917)